Трявна Ултра е планински ултрамаратон, който се провежда ежегодно през юли в Стара планина, като стартът и финалът са в Трявна.

Състезанието се провежда за първи път през 2015 година с избор от три дистанции, като най-дългата е 65 км. През следващите години дистанциите и маршрутите търпят промени и се подобряват. През 2018 година представители от 19 страни взимат участие в ултрамаратона.

Пет са дистанциите, в които участниците могат да изпитат силите си в текущия вариант на състезанието – 23, 42, 76, 100 и 144 км. Контролното време за завършване на най-дългата дистанция е 36 часа.

Трасета 
Техническа информация за трасетата на всички дистанции:

Победители в бягането на дългата дистанция

Външни препратки 
 Официален сайт

Ултрамаратони
Маратони в България
Стара планина
Трявна
Основани в България през 2015 година